Am stram gram est le titre d'une comptine enfantine.

Am stram gram peut aussi désigner :

théâtre
 Théâtre Am Stram Gram, théâtre genevois ;

oeuvres
 Am stram gram, pièce de théâtre d'André Roussin représenté en 1941 ;
 Am-stram-gram (Ole dole doff), film suédois de Jan Troell sorti en 1968 ;
 Am stram gram (In Escrow), sixième épisode de la saison 2 de Dead Like Me diffusé en 2004 ;
 Am stram gram, deuxième épisode de la saison 1 des Petits Meurtres d'Agatha Christie diffusé en 2009.

Voir aussi 
 L'Âme-Stram-Gram, chanson de Mylène Farmer sortie en 1999